Il singolare del torneo di tennis Aix-en-Provence Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Juan Aguilera che ha battuto in finale Fernando Luna 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 José Luis Clerc (quarti di finale)
 Chris Lewis (secondo turno)
 Joakim Nyström (quarti di finale)
 Paul McNamee (semifinali)

 Pat Cash (quarti di finale)
 Brian Gottfried (primo turno)
 Roberto Argüello (primo turno)
 Fernando Luna (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aix-en-Provence Open 1984